Mikołaj Żółkiewski (zm. 1509) – chorąży bełski
 Mikołaj Żółkiewski – starosta medycki, brat Stanisława, ojca hetmana Stanisława Żółkiewskiego
 Mikołaj Żółkiewski (zm. 1596) – podkomorzy lwowski, brat hetmana Stanisława Żółkiewskiego